Dudar oder Dúdar bezeichnet:

Orte
 Dúdar, ein Dorf in der Provinz Granada, Spanien
 Dudar (Ungarn), eine Gemeinde im Kreis Zirc im Komitat Veszprém, Ungarn
 Dudej, ein Dorf im Gebiet Zarqan, Iran 

Personen
 Ales Dudar (1904–1937), weißrussischer Schriftsteller, Übersetzer und Kritiker
 Emiliano Dudar (* 1981), argentinischer Fußballspieler